Il singolare del torneo di tennis Montevideo Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Karim Alami che ha battuto in finale Galo Blanco 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Karim Alami (Campione)
 Franco Squillari (quarti di finale)
 Juan Antonio Marín (semifinali)
 Alberto Berasategui (secondo turno)

 Markus Hipfl (quarti di finale)
 Gastón Gaudio (primo turno)
 Hernán Gumy (secondo turno)
 Galo Blanco (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montevideo Challenger 1999